Keithley steht für:

 Keithley Instruments, ein US-amerikanischer Hersteller von elektronischen Messinstrumenten 

Keithley ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph F. Keithley (1915–1999), US-amerikanischer Unternehmer